Hederopsis C.B.Clarke, 1879 : un genre de plantes de la famille des Araliaceae, synonyme de Macropanax ;
 Bassler, 1939 : un genre d’animaux fossiles.